Förgasning kan syfta på:

 Förgasning – en process där ett organiskt bränsle reagerar med en kontrollerad mängd syre och/eller vattenånga, och därmed omvandlas till kolmonoxid och vätgas
 Indirekt förgasning – en typ av förgasning som innebär att de primära förgasnings- och förbränningsreaktionerna separeras i två skilda reaktorer
 Termisk förgasning – en process där ett ämne upphettas till en hög temperatur, vanligtvis omkring 500-1000°C, i en syrefri miljö, så att det sönderfaller utan att förbränning sker, se pyrolys
 Termisk förgasning – en blandning av gaserna kolmonoxid och vätgas, se syntesgas

Se även
 Biogas – ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material
Förgasare